KPR steht für:
 Kommunistische Partei Russlands
 Powiat Proszowicki in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung